— особый город на юго-востоке Японии. Относится к префектуре Канагава.

Города-побратимы 
  Такаяма, Япония (1982)
  Идзу, Япония (1982)
  Ханамаки, Япония (1984)
  Лоуренс, США (1990)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт города 

Города префектуры Канагава
Особые города Японии